Le patronyme Lambert ou de Lambert est porté par des familles distinctes.

Famille Lambert de Beaulieu 

Normandie, anobli en 1757, ANF-1957.

Famille de Lambert de Boisjan 

Bretagne, seigneur de Boisjean en Comblessac (Ille-et-Vilaine), ancienne extraction 1444, maintenu noble à Rennes en 1669, ANF-1992.

Famille Lambert de Cambray 

Beauce, secrétaire du roi 1581-1587, ANF-1947.

Famille Lambert des Champs de Morel 

Normandie (diocèse de Bayeux), chambre des comptes de Paris 1632, baron en 1817.

Famille Lambert de Frondeville 

Normandie, ancienne extraction 1483, ANF-1945.

Famille Lambert de Cursay 

Poitou, ancienne bourgeoisie.

Famille de Lambert des Granges 

Provence, Guyenne, ancienne bourgeoisie.

Références

Bibliographie 
 
 

Lambert